Casey Joel Stoner (Gold Coast, Queensland, 16 oktober 1985) is een voormalig Australisch Motorcoureur, en een tweevoudig MotoGP-wereldkampioen, in 2007 en 2011.
Van 2016 tot en met 2018 was Stoner test en ontwikkelingsrijder bij het Ducati MotoGP Team.

Hij behaalde in 2007 tien overwinningen in de MotoGP met zijn fabrieks-Ducati. Door zijn zesde plaats in de GP van Japan op 23 september 2007 werd hij wereldkampioen. Stoner was toen met zijn 22 jaar de jongste wereldkampioen in de koningsklasse sinds Freddie Spencer in 1983, en daarmee de jongste wereldkampioen ooit sinds de invoering van de MotoGP klasse. In 2012 maakte hij bekend dat hij na dat jaar zal stoppen met racen. In 2013 stapte hij over naar de autosport in het Australische kampioenschap Dunlop V8 Supercar Series.

Behaalde resultaten

Externe link
 

Australisch motorcoureur
Australisch autocoureur
MotoGP-coureur